Sydafrikas landslag i fotboll kan syfta på:

Sydafrikas damlandslag i fotboll
Sydafrikas herrlandslag i fotboll